Wearside League 1897–98 var den sjette sæson af den engelske fodboldliga Wearside League. Ligaen havde deltagelse af tolv hold, der spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle. Turneringen blev vundet af Sunderland East End Black Watch FC, som dermed vandt ligaen for anden gang.

Kilder / eksterne henvisninger 
 Wearside Football League – The History of the Wearside League 
 Wearside Football League – League Tables – 1892-1900

Noter 

Sæsoner i Wearside League
Fodbold i 1897
Fodbold i 1898